

Localidades

Junction City (Arkansas)
Junction City (Geórgia)
Junction City (Illinois)
Junction City (Kansas)
Junction City (Kentucky)
Junction City (Luisiana)
Junction City (Missouri)
Junction City (Ohio)
Junction City (Oregon)
Junction City (Washington)
Junction City (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos